Benzenhof bezeichnet Ortschaften:

 Benzenhof (Bühlerzell), Hof in der Gemarkung Bühlerzell der Gemeinde Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Benzenhof (Obersontheim), Weiler in der Gemarkung Oberfischach der Gemeinde Obersontheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Benzenhof (Radolfzell am Bodensee), Hof im Stadtteil Stahringen von Radolfzell am Bodensee, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Benzenhof (Ravensburg), Hof im Stadtteil Adelsreute von Ravensburg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Siehe auch;
 Gut Benzerhof